Dalmacija bezeichnet:

 serbokroatischer Name einer Region in Kroatien, siehe Dalmatien
 ein Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine, der später als Damacija Schulkreuzer der jugoslawischen Marine wurde, siehe SMS Niobe (1899)
 ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff, siehe Dalmacija (Schiff, 1965)